Фелтем () — многозначный термин.

 Фелтем — город в лондонском округе Хоунслоу на юго-западе Лондона.
 Фелтем — тюрьма для подростков мужского пола, расположенная близ города Фелтем.
 Фелтем, Аарон  (род.1982) — канадский ватерполист, участник летних Олимпийских игр 2008 года.
 Фелтем, Оуэн (1602—1668) — английский писатель.